Хайнц Гео́рг Ва́гнер (20 сентября 1928, , Бавария – 29 июля 2020) — немецкий учёный в области химической физики, специалист в области горения.

Биография 
С 1971 года возглавлял Физико-химический институт Геттингенского университета, заведовал кафедрой «Химическая кинетика» и состоял членом Исполнительного комитета Института течения нефти им. Макса Планка в Геттингене. С 1988 года — Заместитель Председателя Попечительского совета Физико-Технического Бундесанстальта (PTB) Брауншвейг и Берлин и куратор Федерального института исследований и испытаний материалов (БАМ) в Берлине.

Много лет был вице-президентом Германского исследовательского фонда (DFG).

Научные интересы 
Внёс значительный вклад в изучение кинетики реакций газа и горения, особенно в отношении образования сажи. Исследовал процессы взрыва и детонации и способы действия разделительных колонн.

Награды и звания 
Почётный доктор Гейдельбергского университета.

DECHEMA медаль (1997).

Медаль Нюмы Мансона (1987)

В 1981 году избран членом Леопольдины. Также является членом Академии Европы и Геттингенской академии наук.

Примечания

Ссылки 
 Academia Europaea > Member > Wagner Heinz Georg
 Die Geschichte der Physikalischen Chemie in Göttingen
 Prof. Dr. Heinz Georg Wagner neuer Ehrendoktor der Universität Heidelberg
 Leopoldina Mitgliederverzeichnis Prof. Dr. Heinz Georg Wagner

Физики Германии
Члены Леопольдины
Почётные доктора Гейдельбергского университета
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Европейской академии
Преподаватели Гёттингенского университета
Преподаватели Рурского университета
Члены Гейдельбергской академии наук